Boullée ist der Name folgender Personen:
 Auguste Aimé Boullée (1795–1870), französischer Historiker
 Étienne-Louis Boullée (1728–1799), französischer Architekt